

Carriera
Ha guidato l' ai Campionati mondiali del 1986 e ai Campionati Europei del 1985.

Note

Collegamenti esterni
 Profilo su sports.ru

Commissari tecnici campioni d'Europa di pallacanestro